Vrain ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Vrain-Lucas (1818–1881), Fälscher 

Siehe auch:
 Saint-Vrain
 St. Vrain County
 Kernkraftwerk Fort St. Vrain